Игорь Мала́хов:
 Малахов, Игорь Викторович (1963—2016) — кикбоксер, бывший гражданский муж и охранник певицы Азизы Мухамедовой, получивший известность как один из подозреваемых в убийстве Игоря Талькова.
 Малахов, Игорь Митрофанович (1934—2007) — советский хоккеист с мячом, тренер.